Carlo Bergamini – ammiraglio italiano
 Classe Carlo Bergamini – classe navale
 Carlo Bergamini (F 590) – nave